Bargfrede ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Günter Bargfrede (* 1942), deutscher Politiker
 Hans-Jürgen Bargfrede (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Philipp Bargfrede (* 1989), deutscher Fußballspieler